Greyson ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Greyson (* 1946), US-amerikanischer Psychiater und Neurowissenschaftler 
 John Greyson (* 1960), kanadischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent